Bianchi är ett italienskt efternamn.

Personer med efternamnet
 Ambrogio Bianchi (1771–1856), italiensk kardinal
 Andrea Bianchi (1916–2003), pseudonym för Andrei Feher, rumänsk filmfotograf och regissör
 Andrea Bianchi (född 1925), italiensk filmregissör
Aurelio Bianchi-Giovini (1799–1862), italiensk journalist
 Brigida Bianchi (1613–1703), italiensk skådespelare och poet
 Bruno Bianchi (1955–2011), fransk animatör
 Daniela Bianchi (född 1942), italiensk före detta skådespelare
 Enzo Bianchi  (född 1943), italiensk munk, kommunitetsgrundare och författare
 Francesco Bianchi (olika betydelser)
 Francesco Bianchi (1752–1810), italiensk operatonsättare
 Francesco Bianchi –  italeinskt namn för  Frang Bardhi (1606–1643), albansk romersk-katolsk biskop
 Francesco Bianchi-Ferrari (1447–1510), italiensk konstnär
 Francesco Saverio Bianchi (1743–1815), italiensk munk och helgon
 Ilaria Bianchi (född 1990), italiensk simmare
 Jules Bianchi (1989–2015), fransk racerförare, barnbarn till Lucien Bianchis bror
 Kenneth Bianchi (född 1951), amerikansk seriemördare
 Lucien Bianchi (1934–1969), belgisk racerförare född i Italien
 Luigi Bianchi (1856–1928), italiensk matematiker
 Mattia Bianchi (född 1984), schweizisk ishockeyspelare
 Michele Bianchi (1883–1930), en av grundarna till det italienska fascistpartiet
 Pier Paolo Bianchi (född 1952), italiensk roadracingförare
 René Bianchi (1500-talet), fransk parfymör
 Rico Bianchi (född 1930), schweizisk roddare
 Rolando Bianchi (född 1983), italiensk fotbollsspelare

Italienska efternamn